Gösta Ahlberg kan avse någon av följande:
Gösta Ahlberg (konstnär, 1903–1945)
Gösta Ahlberg (statistiker) (1907–1973)
Gösta Ahlberg (konstnär, född 1925)